Рожанка — топоним:

Белоруссия 
 Рожанка — агрогородок в Щучинском районе Гродненской области.
 Рожанка — посёлок в Щучинском районе Гродненской области.
 Рожанка — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Рожанка — река в Псковской области.

Украина 
 Рожанка — село в Каменка-Бугском районе Львовской области.
 Рожанка — река во Львовской области.